U-100 je naziv več podmornic:
 U-100 - podmornica Kaiserliche Deutsche Marine
 U-100 - podmornica Kriegsmarine

Glej tudi 
 seznam nemških podmornic prve svetovne vojne
 seznam nemških podmornic druge svetovne vojne

U-100
U-100